Osoby o tym nazwisku:
 Antoni Szuniewicz – polski organista, kompozytor, dyrygent, chórmistrz, pedagog
 Feliks Szuniewicz - powstaniec listopadowy, wydawca i działacz emigracyjny
 Ihar Szuniewicz – białoruski milicjant i urzędnik państwowy
 Józef Szuniewicz – polski inżynier melioracji wodnych, poseł na Sejm
 Napoleon Szuniewicz – polski wojskowy, działacz emigracyjny
 Romuald Szuniewicz – polski inżynier, urzędnik i dyplomata
 Wacław Szuniewicz – rzymskokatolicki duchowny i lekarz